Василий Стефаник:
 Стефаник, Василий Ильич (1939—2010) — украинский биолог и педагог.
 Стефаник, Василий Семёнович (1871—1936) — украинский писатель.